SLS kan syfta på:

 Selective Laser Sintering - en metod inom friformsframställning
 Space Launch System - en amerikansk raket
 Svenska läkaresällskapet
 Svenska litteratursällskapet i Finland
 Svenska Landsbygdens Studieförbund (1930-1967)
 Svensk Läkemedelsstandard
 Svenska Livräddningssällskapet